Australian Tours je souhrn koncertů australské hardrockové skupiny AC/DC, které skupina odehrála mezi lety 1973–1975.

Setlist 
1973:

Autory všech skladeb jsou Young/Young, pokud není uvedeno jinak.

 „School Day (Ring Ring Goes the Bell)“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „Honky Tonk Women“ (Jagger/Richards) – cover od The Rolling Stones
 „Get Back“ (Lennon/McCartney) – cover od The Beatles
 „Jumpin' Jack Flash“ (Jagger/Richards) – cover od The Rolling Stones
 „No Particular Place to Go“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „Nadine“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „I Want You (She's So Heavy)“ (Lennon/McCartney) – cover od The Beatles
 „The Old Bay Road“
 „Midnight Rock“
 „Show Business“
 „Rock 'n' Roll Singer“
 „Soul Stripper“
 „Rockin' in the Parlour“
 „Can I Sit Next to You Girl?“
 „Baby, Please Don't Go“ (Williams/Morrison) – cover od Joe Williams' Washboard Blues Singers
 „School Day (Ring Ring Goes the Bell)“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „Honky Tonk Women“ (Jagger/Richards) – cover od The Rolling Stones
 „Jumpin' Jack Flash“ (Jagger/Richards) – cover od The Rolling Stones
 „Nadine“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „Heartbreak Hotel“ (Presley/Durden/Axton) – cover od Elvise Presleyho
 „That's All Right“ (Crudup) – cover od Elvise Presleyho
 „Tutti Frutti“ (Richard/LaBostrie) – cover od Little Richarda
 „The Old Bay Road“
 „Midnight Rock“
 „I Want You (She's So Heavy)“ (Lennon/McCartney) – cover od The Beatles
 „No Particular Place to Go“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „Lucille“ (Richard/Collins) – cover od Little Richarda
 „Get Back“ (Lennon/McCartney) – cover od The Beatles
 „All Right Now“ (Rodgers/Fraser) – cover od Free

1974:

Autory všech skladeb jsou Young/Young, pokud není uvedeno jinak.

 „Soul Stripper“
 „No Particular Place to Go“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „Stay for a While“
 „Carol“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „It's All Over Now“ (Womack/Womack) – cover od The Valentines
 „Jumpin' Jack Flash“ (Jagger/Richards) – cover od The Rolling Stones
 „Rock 'n' Roll Singer“
 „Shake, Rattle and Roll“ (Stone) – cover od Big Joe Turnera
 „Blue Suede Shoes“ (Perkins) – cover od Carla Perkinse
 „Rockin' in the Parlour“
 „Tutti Frutti“ (Richard/LaBostrie) – cover od Little Richarda
 „Bye Bye Johnny“ (Berry) – cover od Chucka Berryho
 „Lucille“ (Richard/Collins) – cover od Little Richarda
 „All Right Now“ (Rodgers/Fraser) – cover od Free
 „Baby, Please Don't Go“ (Williams/Morrison) – cover od Joe Williams' Washboard Blues Singers
 „Honky Tonk Women“ (Jagger/Richards) – cover od The Rolling Stones
 „School Day (Ring Ring Goes the Bell)“ (Berry) – cover od Chucka Berryho

Sestava

AC/DC 

 Dave Evans – zpěv (listopad 1973 – září 1974)
 Bon Scott – zpěv (září 1974)
 Angus Young – sólová kytara
 Malcolm Young – rytmická kytara
 Larry Van Kriedt – baskytara (listopad 1973 – únor 1974)

 Neil Smith – baskytara (únor 1974 – duben 1974)
 Rob Bailey – baskytara (duben 1974 – listopad 1974)
 George Young – baskytara (listopad 1974)
 Rob Bailey – baskytara (listopad 1974 – leden 1975)
 Larry Van Kriedt – baskytara (leden 1975)
 George Young – baskytara (leden 1975 – únor 1975)
 Colin Burgess – bicí (listopad 1973 – únor 1974)
 Ron Carpenter – bicí (únor 1974)
 Russell Coleman – bicí (únor 1974)
 Noel Taylor – bicí (únor 1974 – duben 1974)
 Peter Clark – bicí (duben 1974 – listopad 1974)
 John Proud – bicí (listopad 1974)
 Tony Currenti – bicí (listopad 1974)
 Peter Clark – bicí (listopad 1974 – leden 1975)

Seznam koncertů

Reference 

Koncertní turné AC/DC
Koncertní turné roku 1973
Koncertní turné roku 1974
Koncertní turné roku 1975